Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1987 kam es bei den Langlaufbewerben der Männer zu folgenden Einzelergebnissen:

15 km klassisch 

Olympiasieger 1984:  / Weltmeister 1985: 

Datum: 15. Februar 1987

Teilnehmer: 81 genannt; 79 gestartet; 75 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski-Weltmeisterschaften – 11. bis 22. Februar 1987 – Oberstdorf – Herren Langlauf 15 km – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Men 15km Nordic Skiing World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Monday 15.02 auf todor66.com, abgerufen am 3. Juni 2020

30 km klassisch 

Olympiasieger 1984:  / Weltmeister 1985: 

Datum: 12. Februar 1987

Teilnehmer: 79 genannt; 79 gestartet; 64 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski-Weltmeisterschaften – 11. bis 22. Februar 1987 – Oberstdorf – Herren Langlauf 30 km – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Men 30km Nordic Skiing World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Friday 19.02 (Sic!) auf todor66.com, abgerufen am 3. Juni 2020

50 km Freistil 

Olympiasieger 1984:  / Weltmeister 1985: 

Datum: 21. Februar 1987

Teilnehmer: 68 genannt; 66 gestartet; 55 gewertet;

Quellen 
 Nordische Ski-Weltmeisterschaften – 11. bis 22. Februar 1987 – Oberstdorf – Herren Langlauf 50 km – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Men 50km Nordic Skiing World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Saturday 21.02 auf todor66.com, abgerufen am 3. Juni 2020

4 × 10 km Staffel Freistil 

Olympiasieger 1984:  (Thomas Wassberg, Benny Kohlberg, Jan Ottosson, Gunde Svan) 
Weltmeister 1985:  (Arild Monsen, Pål Gunnar Mikkelsplass, Tor Håkon Holte, Ove Aunli)

Datum: 17. Februar 1987

Quellen 
 Nordische Ski-Weltmeisterschaften – 11. bis 22. Februar 1987 – Oberstdorf – Herren Langlauf 4 x 10 km Staffel – Offizielle Ergebnisliste, FIS
 Men 4x10km Relay Nordic Skiing World Championship 1987 Oberstdorf (FRG) - Wednesday 17.02 auf todor66.com, abgerufen am 3. Juni 2020

Einzelnachweise 

Skilanglauf Manner
Skilanglaufwettbewerb